E. 1999 Eternal — второй студийный альбом Bone Thugs-N-Harmony, выпущенный 25 июля 1995 года. E. 1999 Eternal стал самым продаваемым альбомом группы, в США было продано шесть миллионов копий.Альбом возглавлял чарт Billboard 2 недели. Альбом был выпущен через 4 месяца после смерти Eazy-E и посвящён ему. В 1996 году альбом был номинирован на «Грэмми» как «Лучший рэп-альбом», новой категории в то время, но проиграл альбому Poverty’s Paradise группы Naughty by Nature.

Список композиций

Синглы

Чарты

Альбом

Синглы

Невыпущенные песни 
 «Gangsta Street» (совместно с Gangsta Dresta)
 «Artillery Shop»
 «Cuz We Eazy»
 «Down ’71 (The Getaway) (промо)»
 «Tha Crossroads (Remix)» (совместно с Flesh-n-Bone)
 «Sleepwalkers» (совместно с Eazy-E)
 «Mr. Bill Collector (оригинал)» (совместно с Eazy-E)
 «Land Of The Heartless (оригинал)» (совместно с Flesh-n-Bone)
 «Strictly For My Grind» (В начале был совместно с Eazy-E, но он умер до того как трек был закончен)

Альбомы Bone Thugs-n-Harmony
Альбомы Ruthless Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200